Чемпионат Литвы по кёрлингу среди смешанных пар () — ежегодное соревнование литовских смешанных парных команд (смешанных пар) по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2019 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Литвы (, ).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Литву на международной арене как смешанная парная сборная Литвы.

Годы и команды-призёры

Примечания

См. также 
 Чемпионат Литвы по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Литвы по кёрлингу среди женщин

 
Литва
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2019 года